Linval Dixon (Saint Catherine Parish, 14 de setembro de 1971) é um ex-futebolista profissional jamaicano, defensor, disputou a Copa do Mundo de 1998.

Carreira 
Linval Dixon integrou o elenco da Seleção Jamaicana de Futebol, na Copa do Mundo de 1998.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Futebolistas da Jamaica
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1998